Kričke puede referirse a:
 Kričke (Drniš), localidad de Croacia en el condado de Šibenik-Knin.
 Kričke (Novska), localidad de Croacia en el condado de Sisak-Moslavina.
 Kričke (Pakrac), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.